Lundby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Lundby (Aulum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Aulum Sogn, Herning Kommune
 Lundby (Brarup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Brarup Sogn
 Lundby (Fausing Sogn) – en bebyggelse i Fausing Sogn, Norddjurs Kommune
 Lundby (Aalborg Kommune-Gunderup Sogn) – en landsby i Gunderup Sogn, Aalborg Kommune
 Lundby (Aalborg Kommune-Lundby Sogn) – en landsby i Lundby Sogn, Aalborg Kommune
 Lundby (Tjæreby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tjæreby Sogn, Slagelse Kommune
 Lundby (Tåsinge) – en bebyggelse og et ejerlav i Landet Sogn, Svendborg Kommune
 Lundby (Vejrum Sogn) – en bebyggelse i Vejrum Sogn, Struer Kommune
 Lundby (Vordingborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Lundby Sogn, Vordingborg Kommune

Se også:
 Lundbye – en dansk slægt